Il doppio del torneo di tennis SMS Tennis Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adriano Ferreira e Edgardo Massa che hanno battuto in finale Marcos Daniel e Ricardo Mello per walkover.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (quarti di finale)
 Adriano Ferreira /  Edgardo Massa (Campioni)

 Francisco Costa /  Stephen Huss (primo turno)
Assente
 Jaime Fillol /  Adrián García (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

SMS Tennis Open 2001